„Shikishima” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Shikishima” – pancernik typu Shikishima z końca XIX wieku
 „Shikishima” (PLH-31) – okręt patrolowy typu Shikishima z końca XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów